Jacques Fontaine peut désigner :
 Jacques Fontaine de La Roche (1688-1761), un janséniste français ;
 Jacques Fontaine (1921-2019), un frère dominicain, créateur de la BST (Bible sur le Terrain) ;
 Jacques Fontaine (1922-2015), un latiniste français.